Stadio Adriatico je víceúčelový stadion v italské Pescaře. V současnosti je nejvíce využíván pro fotbal a atletiku. Byl otevřen v roce 1955 a přestavěn v roce 2009. Jeho kapacita činí 24 400 diváků a své domácí zápasy zde hraje tým Delfino Pescara 1936. Byl postaven pro Letní olympijské hry 1960. Příležitostně zde hraje Italská reprezentace.

Externí odkazy 
 

Adriatico
Sportovní zařízení v Abruzzu
Sport v Pescaře
Delfino Pescara 1936